Niels la Cour er navnet på flere personer:

 Niels la Cour (1754-1827) – dansk kancelliråd, officer og postmester
 Niels la Cour (officer) (1797-1876) – dansk officer (Niels Georg la Cour)
 Niels la Cour (nationalbankdirektør) (1886-1958) – dansk filialdirektør i Danmarks Nationalbank
 Niels la Cour (komponist) (født 1944) – dansk komponist